Джон Кристофер Уэллс (, John C. Wells; 11 марта 1939) — британский лингвист, фонетист, преподаватель эсперанто. Почётный профессор Университетского колледжа Лондона.

Биография 
Джон Уэллс родился 11 марта 1939 года в городе Бутл, Ланкашир, Англия. Его мать была англичанкой, а отец — выходцем из Южной Африки. У Джона Уэллса было двое младших братьев. В возрасте 16 лет Джон Уэллс изучил эсперанто.

Поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, в 1960 году получил там степень бакалавра, а в 1964 — магистра. Также учился в Университетском колледже Лондона, где в 1962 году получил степень магистра, а в 1971 — докторскую степень.

Его наиболее известные публикации Accents of English, The Sounds of the IPA, Lingvistikaj Aspektoj de Esperanto, и словарь произношений Longman Pronunciation Dictionary. Он является автором словаря английский-эсперанто и изобретателем фонетического алфавита ASCII X-SAMPA.

Президент Всемирной эсперанто-ассоциации (1985—1995), Международной фонетической ассоциации (2003—2007). До 2006 года работал в Университетском колледже Лондона.

Сочинения

Эссе 
 1962 — A specimen of British English. In: Maître Phonétique Nr. 117, S. 2-5.
 1967 — Specimen. Jamaican Creole. In: Maître Phonétique, Nr. 127 S. 5.
 1968 — Nonprevocalic intrusive r in urban Hampshire. IN: Progress Report, UCL Phonetics Laboratory, S. 56-57
 1970 — Local accents in England and Wales. In: J.Ling., Nr. 6, S. 231—252.
 1979 — Final voicing and vowel length in Welsh. In: Phonetica'. 36.4-5, S. 344—360.
 1980 — The brogue that isn’t. In: JIPA vol. 10 (1980), S. 74-79. Can be read on-line.
 1985 — English accents in England. In: P. Trudgill (Hrsg.): Language in the British Isles. Cambridge University Press. 55-69.
 1985 — English pronunciation and its dictionary representation. In: R. Ilson: (Hrsg.): Dictionaries, lexicography and language learning. Oxford: Pergamon.
 1994 — The Cockneyfication of RP?. In: G. Melchers u.a. (Hrsg.): Nonstandard Varieties of Language. Papers from the Stockholm Symposium 11-13 April 1991. 198—205. Stockholm Studies in English LXXXIV. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
 1995 — New syllabic consonants in English. In: J. Windsor Lewis (Hrsg.): Studies in General and English Phonetics. Essays in honour of Prof. J.D. O’Connor. London: Routledge. ISBN 0-415-08068-1.
 1995 — Age grading in English pronunciation preferences. In: Proceedings of ICPhS 95, Stockholm, vol. 3:696-699.
 1996 — Why phonetic transcription is important. In: Malsori (Journal of the Phonetic Society of Korea) 31-32, S. 239—242.
 1997 — What’s happening to Received Pronunciation?. In: English Phonetics (English Phonetic Society of Japan), 1, S. 13-23.
 1997 — Our changing pronunciation. In: Transactions of the Yorkshire Dialect Society xix, S. 42-48
 1997 — One of three named «main technical authors» for Part IV, Spoken language reference materials. In: D. Gibbon u.a. (Hrsg.): Handbook of Standards and Resources for Spoken Language Systems. Berlin: Mouton de Gruyter, 1997.
 1997 — Whatever happened to Received Pronunciation? In: Medina & Soto (Hrsg): II Jornadas de Estudios Ingleses, Universidad de Jaén, Spain, S. 19-28.
 1997 — Is RP turning into Cockney?. In: M. P. Dvorzhetska, A. A. Kalita (Hrsg.): Studies in Communicative Phonetics and Foreign Language Teaching Methodology. Kyiv State Linguistic University, Ukraine, S. 10-15.
 1999 — Which pronunciation do you prefer?. In: IATEFL Bd. 149, June-July 1999, «The Changing Language», S. 10-11.
 1999 — Pronunciation preferences in British English. A new survey. In: Proc. of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, 1999.
 2000 — British English pronunciation preferences. A changing scene. In: Journal of the International Phonetic Association (1999) 29 (1), S. 33-50.
 2000 — Overcoming phonetic interference. In: English Phonetics (Journal of the English Phonetic Society of Japan), Nr. 3, S. 9-21.
 2001 — Orthographic diacritics. In: Language Problems and Language Planning 24.3.
 2002 — John Wells. In: K. Brown, V. Law (Hrsg.): Linguistics in Britain. Personal histories. Publications of the Philological Society, 36. Oxford: Blackwell.
 2002 — Accents in Britain today. In: Ewa Waniek-Klimczak, Patrick J. Melia (Hrsg.): Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. Lang, Frankfurt/M. 2002 [2003]. ISBN 3-631-39616-3, S. 9-17.
 2003 — Phonetic research by written questionnaire. In: M. J. Solé, u.a. (Hrsg.): Proc. 15th Int. Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, R.4.7:4
 2003 — Phonetic symbols in word processing and on the web. In: M. J. Solé u.a. (Hrsg..): Proc. 15th Int. Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, S.2.8:6

Монографии 
 1962 - A study of the formants of the pure vowels of British English. Unpublished MA thesis, University of London.
 1971 - Practical Phonetics. London: Pitman. ISBN 0-273-43949-9 (with G. Colson)
 1973 - Jamaican pronunciation in London. Publications of the Philological Society xxv. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-14730-6. (Revised version of his PhD dissertation, 1971.)
 1990 - Longman Pronunciation Dictionary. Longman. (ESU Duke of Edinburgh’s Prize.)
 1993 - Hutchinson Dictionary of Difficult Words. Edited by John Ayto. Oxford: Helicon.
 1994 - Longman Interactive English Dictionary. CD-ROM, incorporating a spoken version of the Longman Pronunciation Dictionary. ACT Multimedia/ Harlow: Longman, ISBN 0-582-23694-0.

Книги 
 
 
 
 
 
 Wells, J. C. (2014). Sounds Interesting: Observations on English and General Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press.

Примечания

Ссылки 
 John C. Wells’s homepage.
 John C. Wells’s phonetic blog, Архив.
 .

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Лингвисты Великобритании
Члены Британской академии
Преподаватели эсперанто
Выпускники Лондонского университета
Президенты Международной фонетической ассоциации
Фонетисты
Англисты
Лингвисты по алфавиту